Peucedanum ternarium är en flockblommig växtart som beskrevs av Pall. och Carl Friedrich von Ledebour. Peucedanum ternarium ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
ternarium